Осиновица — название географических объектов.

Населённые пункты

Белоруссия 
 Осиновица — посёлок в Жлобинском районе Гомельской области.
 Осиновица — деревня в Воложинском районе Минской области.

Россия 
 Осиновица — деревня в Грязовецком районе Вологодской области.
 Осиновица — деревня в Верхошижемском районе Кировской области.
 Осиновица — деревня в Сунском районе Кировской области.
 Осиновица — деревня в Юрьянском районе Кировской области.
 Осиновица — деревня в Велижском районе Смоленской области.

Река 
 Осиновица — река в Кировской области России, приток реки Боровица.